Andrew York puede referirse a:

 Andrew York (guitarrista) (n. 1958), guitarrista clásico y compositor estadounidense.
 Andrew York (escritor) (n. 1930), seudónimo del escritor británico Christopher Nicole.